Le championnat du monde de squash féminin 1996 se déroule à Kuala Lumpur du 9 au 13 octobre 1996. Sarah Fitz-Gerald remporte son  titre de championne du monde en battant Cassie Jackman en finale. Nicol David, joueuse locale âgée de treize ans est invitée à participer au tournoi qualificatif.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 1996

Liens externes 

1996
Squash féminin
Squash féminin 1996
Monde féminin 1996
Monde féminin
1996 en Malaisie
Sport en octobre 1996